Schutzhaus bezeichnet:

 eine feste Unterkunft vor allem für Bergwanderer und Bergsteiger, siehe Schutzhütte 
 einen Versammlungsort für die Siedler einer Kleingartenanlage, oftmals mit Gastronomie, siehe Kleingarten
 Unterbringungsstätte jüdischer Schützlinge während der nationalsozialistischen Verfolgung in Budapest durch den schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg